Eko-centar NERKA projekt je udruge ZEO Nobilis.

Eko-centar utemeljen je zbog potrebe edukacije djece i mladeži o vrijednostima močvarnih i jezerskih ekosustava. Sama lokacija centra nalazi se na retenciji Ribnjak u Šenkovcu nedaleko Čakovca. Taj je centar dio mreže eko-centara koji se u posljednjih desetak godina razvijaju diljem Hrvatske. Centar-partner je Zlatna Greda udruge "Zeleni Osijek" u Baranji.

Centar je 2002. godine otvorio ondašnji ministar zaštite okoliša Božo Kovačević.

Rad centra uklapa se u program Zeleni plan.

Vanjske poveznice 

 NERKA eko-centar 

Projekti hrvatskih udruga
Zaštita okoliša u Hrvatskoj
Šenkovec